La nazionale di pallavolo maschile della Thailandia è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Thailandia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Thailandia.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Coppa asiatica

Collegamenti esterni